Требелий (Trebellius) е римско име на:

 Луций Требелий (трибун 67 пр.н.е.), народен трибун 67 пр.н.е.
 Луций Требелий (трибун 47 пр.н.е.) (Lucius Trebellius Fides), народен трибун 47 пр.н.е.
 Требелий Полион, един от шестимата автори на История на императорите (Historia Augusta)
 Марк Требелий Максим, суфектконсул 55 г., консул 56 г.